Een orgaan of onderdeel waarmee gevlogen wordt:
Vleugel (vogel), een vogel heeft twee vleugels
Vlieghuid van een vleermuis
Vleugel (insect), vliegende insecten hebben twee of vier vleugels 
Vleugel (vliegtuig), in tegenstelling tot bij vliegende dieren spreekt men (bij een eendekker) vaak van één vleugel, bestaande uit twee vleugelhelften
Een linker- of rechterdeel:
Vleugel (bouwkunde), een deel van een gebouw, meestal een zijgebouw aan weerszijden van het hoofdgebouw
Vleugel (leger), een deel van een leger
Vleugel (politiek), een deel van een politieke partij of stroming
Vleugel (schaken), de linker- of rechterzijde van het bord (koningsvleugel en damevleugel)
Vleugel (sport), de spelers op de linker- of rechterzijde van het veld
Vleugel (muziekinstrument), een slag-, toets- en snaarinstrument
Vleugels, een Vlaamse televisiefilm
Vleugels (single), een single van de meidengroep K3 uit 2022
Vleugels (album), een album van de meidengroep K3 uit 2022
Vleugels (show), een concerttournee van de meidengroep K3 uit 2023